Аккая — река в России, протекает по Кош-Агачскому району Республики Алтай.

Этимология 
Название этимологизируется из двух слов:  — белый, чистый и  — скала, утёс. Ак-Кайа — белая, голая, чистая, хорошая, без леса и камня скала.

Описание 

Истоки реки находятся на западных склонах горного массива Сукор. Огибая массив с юга, река впадает в реку Кызылчин, недалеко от села Чаган-Узун.

Примечания 

Бассейн Чуи (приток Катуни)
Реки Кош-Агачского района